

Дресвище — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Дресвище — присілок, Лузький район, Кіровська область